Die Abkürzung RVF bezeichnet:
 das ehemalige Unternehmens Radio-Vertrieb Fürth, das später zur Grundig AG wurde
 den Regio-Verkehrsverbund Freiburg
 das Rift-Valley-Fieber, ein hämorrhagisches Fieber bei Wiederkäuern
 den Rückverteilungsfaktor, ein finanzmathematischer Faktor zur Berechnung von Annuitäten bzw. Zahlungsreihen

RVF